Novaci (Macedonia del Nord), municipio della Macedonia del Nord nella regione della Pelagonia
Novaci (Romania), città della Romania nel distretto di Gorj